Почвенный горизонт — специфический слой почвенного профиля, образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов и отличающийся от других горизонтов по морфологическим признакам, составу и свойствам.

Почвенные горизонты образуются при формировании почв. Они составляют почвенный профиль — вертикальный разрез почвы. На рисунке сверху вниз горизонты обозначены латинскими буквами:
 A0 — лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.
 Ad — дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.
 А1 — перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус. Окраска перегнойного горизонта тёмная. К низу он светлеет, так как содержание гумуса в нём уменьшается.
 А2 — горизонт вымывания («выноса»), или элювиальный горизонт. Он залегает под перегнойным. Его можно определить по смене тёмной окраски на светлую. У подзолистых почв окраска этого горизонта почти белая. В таких почвах горизонт перегноя отсутствует или имеет небольшую мощность. Горизонты вымывания бедны питательными веществами. Почвы, в которых эти горизонты сильно развиты, обладают, как правило, низким плодородием.
 В — горизонт вмывания («приноса»), или иллювиальный горизонт. Он наиболее плотный, обогащённый частицами, внесёнными из вышележащих горизонтов. Окраска его различна. У некоторых типов почв он коричневато-чёрный из-за примеси гумуса. Если этот горизонт обогащён соединениями железа алюминия, то становится бурым. В почвах лесостепей и степей горизонтВ мучнисто-белого цвета из-за высокого содержания соединений кальция, часто в виде разнообразных конкреций.
 С — материнская порода. Это то «на чём» или «из чего» образовалась почва. Почва может расти как вниз при разрушении подстилающих пород, или вверх при накоплении слоя осадков или отмерших растений.
Этот список не является исчерпывающим и является лишь примером.

На данный момент в РФ существует несколько основных классификаций почв и почвенных горизонтов: «советская» (по «Классификация и диагностика почв СССР, 1977»), «международная» WRB и «Классификация почв России 1997/2004/2008».

Между российской и международной классификационными системами имеется различия в представлении о почве как об объекте классификации и его значении, в диагностических горизонтах — определениях и спектре, в соотношении между диагностируемыми объектами и диагностическими элементами.

Примечания

Литература 
 ШишовЛ.Л., ТонконоговВ.Д., ЛебедеваИ.И., ГерасимоваМ.И. Классификация и диагностика почв России.
 

Почвоведение